Dolna steht für:
 Dolna, einen Ort in Polen
 Dolná Ves (deutsch Schwabendorf), eine Gemeinde in der Slowakei

Dolna ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Dolna (* 1954), österreichischer Theologe und Judaist